Шишма — название населённых пунктов в России:

 Шишма — деревня в Альшеевском районе Башкортостана.
 Шишма — село в Саракташском районе Оренбургской области.